Följande är en lista över spelartrupperna för varje deltagande nation vid Europamästerskapet i fotboll 2008 i Schweiz och Österrike. Turneringen startade den 7 juni och finalen spelades i Wien 29 juni 2008.

Varje nation var tvungna att lämna in en trupplista på 23 spelare, varav tre skulle vara målvakter, innan den 28 maj 2008. Om en spelare skadats allvarligt nog för att hindras från att delta i turneringen innan hans lags första match, kan han ersättas av en annan spelare.

Matcher och mål är korrekta per den 7 juni 2008.

Grupp A

Förbundskapten: Karel Brückner

Förbundskapten:  Luiz Felipe Scolari

Förbundskapten: Köbi Kuhn

Förbundskapten: Fatih Terim

Grupp B

Förbundskapten: Josef Hickersberger

Förbundskapten: Slaven Bilić

Förbundskapten: Joachim Löw

Förbundskapten:  Leo Beenhakker

Jakub Błaszczykowski och Tomasz Kuszczak var med i truppen men blev skadade och ersattes då av Łukasz Piszczek samt Wojciech Kowalewski.

Grupp C

Förbundskapten: Raymond Domenech

Förbundskapten: Roberto Donadoni

Fabio Cannavaro var uttagen men skadade sig och ersattes av Alessandro Gamberini.

Förbundskapten: Marco van Basten

Ryan Babel var uttagen men skadade sig och ersattes av Khalid Boulahrouz.

Förbundskapten: Victor Piţurcă

Grupp D

Förbundskapten:  Otto Rehhagel

Förbundskapten:  Guus Hiddink

Förbundskapten: Luis Aragonés

Förbundskapten: Lars Lagerbäck

Spelarrepresentation 
Efter klubb

Efter nationalitet på klubb

Efter spelare i hemlandet

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008